A eleição presidencial brasileira de 2002 foi a vigésima sétima eleição presidencial e a décima nona direta. No Rio Grande do Norte, Luiz Inácio Lula da Silva foi o mais votado no estado e venceu em 51% dos municípios, enquanto José Serra, em 49% dos municípios.

Resultado para presidente 

Conforme o Tribunal Superior Eleitoral, foram computados 1.579.867 votos, sendo 59.322 votos em branco e 189.135 votos em nulo no 1.º turno, e 37.591 votos em branco e 149.433 votos em nulo no 2.º turno, sendo este o resultado do 1.º turno no estado:

Eleição presidencial no Brasil em 2002